Poetry in motion (lied) - single van Johnny Tillotson
 Poetry in Motion (film) - documentaire uit 1982

 Cynara: Poetry in Motion  - film uit 1996